Gibson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexander Gibson
 Arthur Charles Gibson
 David I. Gibson
 Dorothy Nash Gibson
 Frederick Gibson
 G.A.P. Gibson
 Georges Stacey Gibson
 Ray Gibson